«Gregorio Morales» - conjunto del nombre propio Gregorio y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 
 Gregorio Morales Sánchez (1885-1962), profesor y militar mexicano;
 Gregorio Morales Villena (1952-), novelista y poeta español;
 Gregorio Goyo Morales (siglo XX-?), futbolista costarricense.